Sujata oder Sujatha ist:

 Sujata (Name), ein indischer Name (Sanskrit: „ausgezeichnet“, „aus guter Familie“)
 Sujata (Film), ein Hindi-Film aus dem Jahre 1959

in der indischen Mythologie:
 ein Beiname der Göttin Lakshmi
 Sujata (Mutter des Ashtavakra), Frau des Rishi Kahoda

ja:スジャータ